Пиайа () —  небольшой род относительно крупных и длиннохвостых кукушек, которые обитают в Мексике, Центральной Америке и Южной Америке.

Описание и экология 

У этих птиц относительно тонкие, стройные тела, длинные хвосты и сильные ноги. Ареал чернобрюхой пиайи строго ограничен тропическими дождевыми лесами,   более широко распространенная длиннохвостая кукушка также встречается и в других типах леса, редколесьях и мангровых зарослях.

Пиайи, в отличие от многих кукушек Старого Света, не являются гнездовыми паразитами; они строят собственные гнезда на деревьях и откладывают кладку в два яйца. Кукушки, гнездовые паразиты, откладывают окрашенные яйца, соответствующие по окраске яйцам их гнездовым хозяевам из отряда Воробьинообразных, но не паразитические Piaya, как и большинство других, не воробьиных, откладывают белые яйца.

Это голосистые птицы характерные  своими постоянными и громкими криками. Они питаются крупными насекомыми, такими как цикады, осы и гусеницы (в том числе и с ядовитыми волосками, которые несъедобны для большинства птиц). Чернобрюхая пиайа и длиннохвостая кукушка крупные и мощные птицы, и иногда охотятся на мелких позвоночных животных, таких как небольшие ящерицы.

Состав рода 
Два вида в таксономической порядке являются:
  или пиайа
 

Малая пиайа (Coccycua minuta), которая считалась близкой к этому роду, ранее относилась к Coccyzus или Micrococcyx, сейчас снова отделена от рода Piaya и перенесена в род  Coccycua.

Ссылки 

 Stiles and Skutch,  A guide to the birds of Costa Rica. ISBN 0-8014-9600-4

Кукушковые
Роды птиц